Vater werden ist nicht schwer steht für:
 Vater werden ist nicht schwer (Tschechow), eine Erzählung Anton Tschechows (1887)
 Vater werden ist nicht schwer… (1926), deutscher Spielfilm von Erich Schönfelder (1926)
 Vater werden ist nicht schwer (1952) (Room for One More), US-amerikanischer Spielfilm von Norman Taurog (1952)
 Vater werden ist nicht schwer (2004), deutscher Fernsehfilm von René Heisig (2004)